Fox може да се односи на:

Особе

Компаније

Насељена места

Остало